Dubowica – wieś w Rosji, centrum administracyjne sielsowietu dubowickiego w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Dubowica – wieś na Ukrainie w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Dubowica – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim